Schapira:
 Avraham Yosef Schapira
  (n. 1961), jurnalist german
  (1912  2003), medic francez
  (1840–1898), matematician și sionist german
  născută Schapira (1914, București  2007, New York)
 Irina Schapira (Șapira)
 Marcel Schapira
  (n. 1943), matematician francez
 Pierre Schapira (n. 1944), om politic francez

Vezi și
 Șapira (Shapira, Szapira)
 Șapiro (Shapiro, Schapiro)

Nume de familie evreiești